World Cup i bandy 2005 spelades i Ljusdal 27-30 oktober 2005, och vanns av den svenska klubben Bollnäs GoIF, efter seger mot svenska Edsbyns IF med 3-2 efter förlängning i finalmatchen.

Gruppspel

Grupp A

27 oktober 2005: Broberg/Söderhamn Bandy-Mjøndalen IF 3-0
27 oktober 2005: HC Kuzbass-Sandvikens AIK 3-4
28 oktober 2005: Sandvikens AIK-Mjøndalen IF 5-0
28 oktober 2005: Broberg/Söderhamn Bandy-HC Kuzbass 1-2
28 oktober 2005: HC Kuzbass-Mjøndalen IF 5-1
28 oktober 2005: Broberg/Söderhamn Bandy-Sandvikens AIK 5-1

Grupp B

27 oktober 2005: Villa Lidköping BK-HK Zorkij 1-2
27 oktober 2005: HK Vodnik-Västerås SK 0-4
28 oktober 2005: Villa Lidköping BK-Västerås SK 3-1
28 oktober 2005: HK Vodnik-HK Zorkij 2-3
29 oktober 2005: Villa Lidköping BK-HK Vodnik 4-6
29 oktober 2005: Västerås SK-HK Zorkij 1-0

Grupp C

27 oktober 2005: Bollnäs GoIF-Tornio PV 7-1
27 oktober 2005: Edsbyns IF-SKA Neftyanik 5-2
28 oktober 2005: Bollnäs GoIF-SKA Neftyanik 2-1
28 oktober 2005: Edsbyns IF-Tornio PV 10-4
29 oktober 2005: Bollnäs GoIF-Edsbyns IF 3-1
29 oktober 2005: Tornio PV-SKA Neftyanik 4-6

Grupp D

27 oktober 2005: Dynamo Moskva-Narukerä 16-1
27 oktober 2005: Ljusdals BK-Solberg SK 8-2
28 oktober 2005: Dynamo Moskva-Baykal Energy 11-1
28 oktober 2005: Dynamo Moskva-Solberg SK 10-0
28 oktober 2005: Ljusdals BK-Narukerä 3-3
28 oktober 2005: Baykal Energy-Solberg SK 9-2
29 oktober 2005: Ljusdals BK-Dynamo Moskva 0-3
29 oktober 2005: Ljusdals BK-Baykal Energy 1-3
29 oktober 2005: Solberg SK-Narukerä 4-6

Slutspel

Åttondelsfinaler
29 oktober 2005: Sandvikens AIK-HK Vodnik 3-1
29 oktober 2005: SKA Neftyanik-Dynamo Moskva 4-4, 3-4 på straffslag

Kvartsfinaler
29 oktober 2005: Bollnäs GoIF-Sandvikens AIK 2-0
29 oktober 2005: Broberg/Söderhamn Bandy-HK Zorkij 1-1, 5-4 på straffslag
29 oktober 2005: Västerås SK-SKA Neftyanik 2-1
30 oktober 2005: HC Kuzbass-Edsbyns IF 3-3, 2-3 på straffslag

Semifinaler
30 oktober 2005: Bollnäs GoIF-Broberg/Söderhamn Bandy 2-2, 4-3 på straffslag
30 oktober 2005: Västerås SK-Edsbyns IF 2-2, 1-2 på straffslag

Final
30 oktober 2005: Bollnäs GoIF-Edsbyns IF 3-2 efter förlängning

Externa länkar
Bandysidan - World Cup 2005

Sport i Sverige 2005
Bandysäsongen 2005/2006
2005
Sport i Ljusdal
Bandy